Hasselwander ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hasselwander (1877–1954), deutscher Mediziner
 Eva Dehm-Hasselwander (1923–2015), deutsche Pädagogin und Kinderbuch-Autorin